Dit is een lijst van planetoïden 33001-33100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (33001) - || 1997 CU29|| 6 februari 1997 || D. C. Jewitt, J. X. Luu, C. A. Trujillo, J. Chen
|-
| (33002) - || 1997 DM || 17 februari 1997 || V. S. Casulli
|-
| (33003) - || 1997 EJ || 1 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (33004) Dianesipiera || 1997 EP || 2 maart 1997 || P. G. Comba
|-
| (33005) - || 1997 EZ3|| 2 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (33006) - || 1997 EJ6|| 6 maart 1997 || Kleť
|-
| (33007) - || 1997 EX10|| 7 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (33008) - || 1997 EU17|| 3 maart 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (33009) - || 1997 EM28|| 7 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (33010) - || 1997 EO30|| 11 maart 1997 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| (33011) - || 1997 EH36|| 4 maart 1997 || LINEAR
|-
| (33012) - || 1997 EJ55|| 9 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (33013) - || 1997 FZ || 28 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33014) - || 1997 FE4|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (33015) - || 1997 GF7|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (33016) - || 1997 GZ31|| 13 april 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33017) - || 1997 GM41|| 9 april 1997 || E. W. Elst
|-
| (33018) - || 1997 HT5|| 28 april 1997 || LINEAR
|-
| (33019) - || 1997 ME3|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (33020) - || 1997 MG9|| 30 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (33021) - || 1997 MV10|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (33022) - || 1997 NN || 1 juli 1997 || Spacewatch
|-
| (33023) - || 1997 PJ3|| 3 augustus 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33024) - || 1997 PD5|| 11 augustus 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33025) - || 1997 PV5|| 3 augustus 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33026) - || 1997 PD6|| 5 augustus 1997 || J. Broughton
|-
| (33027) - || 1997 QE || 23 augustus 1997 || A. Klotz
|-
| (33028) - || 1997 QN || 24 augustus 1997 || A. Sugie
|-
| (33029) - || 1997 QV || 25 augustus 1997 || K. A. Williams
|-
| (33030) - || 1997 QB2|| 27 augustus 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (33031) Paolofini || 1997 RX || 1 september 1997 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (33032) - || 1997 RQ8|| 12 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33033) - || 1997 RA10|| 12 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33034) - || 1997 RC11|| 3 september 1997 || ODAS
|-
| (33035) - || 1997 SZ9|| 27 september 1997 || M. Cavagna, A. Testa
|-
| (33036) - || 1997 ST10|| 26 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33037) - || 1997 SB14|| 28 september 1997 || Spacewatch
|-
| (33038) - || 1997 SP24|| 30 september 1997 || Spacewatch
|-
| (33039) - || 1997 SA25|| 30 september 1997 || Spacewatch
|-
| (33040) - || 1997 SO25|| 28 september 1997 || M. Wolf
|-
| (33041) - || 1997 TG17|| 6 oktober 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (33042) - || 1997 TU18|| 6 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33043) - || 1997 TC23|| 6 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (33044) - || 1997 UE || 20 oktober 1997 || P. G. Comba
|-
| (33045) - || 1997 UF1|| 21 oktober 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (33046) - || 1997 UF2|| 21 oktober 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (33047) - || 1997 UO3|| 26 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (33048) - || 1997 UX4|| 20 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33049) - || 1997 UF5|| 25 oktober 1997 || P. Sicoli, A. Testa
|-
| (33050) - || 1997 UR6|| 23 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (33051) - || 1997 UF7|| 27 oktober 1997 || R. Linderholm
|-
| (33052) - || 1997 UA8|| 29 oktober 1997 || Kleť
|-
| (33053) - || 1997 UB12|| 23 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (33054) Eduardorossi || 1997 UU14|| 26 oktober 1997 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (33055) - || 1997 UB15|| 26 oktober 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (33056) Ogunimachi || 1997 UG15|| 29 oktober 1997 || T. Okuni
|-
| (33057) - || 1997 US17|| 25 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (33058) Kovařík || 1997 UP20|| 22 oktober 1997 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (33059) - || 1997 VS || 1 november 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (33060) - || 1997 VY || 1 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (33061) - || 1997 VA1|| 2 november 1997 || Kleť
|-
| (33062) - || 1997 VT2|| 1 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33063) - || 1997 VB3|| 6 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (33064) - || 1997 VS3|| 6 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (33065) - || 1997 VQ5|| 8 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (33066) - || 1997 VS6|| 3 november 1997 || Stroncone
|-
| (33067) - || 1997 WJ || 18 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (33068) - || 1997 WO1|| 21 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33069) - || 1997 WQ2|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (33070) - || 1997 WY7|| 23 november 1997 || N. Sato
|-
| (33071) - || 1997 WJ12|| 22 november 1997 || Spacewatch
|-
| (33072) - || 1997 WO12|| 23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (33073) - || 1997 WU16|| 28 november 1997 || NEAT
|-
| (33074) - || 1997 WP21|| 30 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (33075) - || 1997 WV22|| 22 november 1997 || Spacewatch
|-
| (33076) - || 1997 WM24|| 28 november 1997 || Spacewatch
|-
| (33077) - || 1997 WG25|| 28 november 1997 || Spacewatch
|-
| (33078) - || 1997 WN35|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (33079) - || 1997 WB39|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (33080) - || 1997 WF39|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (33081) - || 1997 WR41|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (33082) - || 1997 WF43|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (33083) - || 1997 WN47|| 26 november 1997 || LINEAR
|-
| (33084) - || 1997 WX49|| 26 november 1997 || LINEAR
|-
| (33085) - || 1997 WN56|| 21 november 1997 || Spacewatch
|-
| (33086) - || 1997 XS || 3 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (33087) - || 1997 XX || 3 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (33088) - || 1997 XX9|| 3 december 1997 || N. Sato
|-
| (33089) - || 1997 XK11|| 15 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33090) - || 1997 XT11|| 13 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33091) - || 1997 XO12|| 4 december 1997 || LINEAR
|-
| (33092) - || 1997 YR1|| 20 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (33093) - || 1997 YF3|| 24 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (33094) - || 1997 YG5|| 23 december 1997 || P. Antonini
|-
| (33095) - || 1997 YM5|| 25 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (33096) - || 1997 YS6|| 25 december 1997 || N. Sato
|-
| (33097) - || 1997 YB7|| 25 december 1997 || NEAT
|-
| (33098) - || 1997 YG7|| 25 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (33099) - || 1997 YN8|| 27 december 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (33100) Udine || 1997 YK9|| 28 december 1997 || Farra d'Isonzo|}

Planetoïdenlijsten